Rottachmühle ist der Ortsname von

 Rottachmühle (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten, Bayern
 Rottachmühle (Lechbruck am See), Ortsteil der Gemeinde Lechbruck am See, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Rottachmühle (Rettenberg), Ortsteil der Gemeinde Rettenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern